Búlgaro puede referirse a:

 Los naturales de Bulgaria, o lo perteneciente o relativo a este país.
 El pueblo búlgaro, grupo étnico que habita principalmente en ese país.
 El idioma búlgaro moderno, lengua eslava de Bulgaria.
 El turco búlgaro, lengua extinta usada por los búlgaros del Volga.
 El Lactobacillus bulgaricus, bacteria que origina un producto lácteo fermentado.

Enlaces externos